Континентальный кубок по хоккею с шайбой 2010/11 — 14-й розыгрыш Континентального кубка под эгидой ИИХФ, проходивший с 24 сентября 2010 года по 16 января 2011 года. Проведение суперфинала было доверено Минску, Белоруссия. Всего в турнире приняли участие 18 стран, от которых выступали по одной команде.

В решающем матче суперфинала белорусский клуб «Юность-Минск» победил «Ред Булл Зальцбург» со счётом 4:3 и стал победителем кубка во второй раз. Третье место завоевали хоккеисты датского клуба «Сённерйюска». Это стал лучший результат команды в Континентальном кубке.

Участвующие команды 

Перед розыгрышем Континентального кубка по хоккею с шайбой 2011 года были получены заявки от 19 команд из 19 стран, но команда из Литвы, «Энергия» (Электренай), не смогла попасть на турнир из-за банкротства авиакомпании. В результате в турнире приняло участие 18 команд. 3 команды начали турнир с первого раунда, 7 команд со второго, 6 команд с третьего, а клуб «Ред Булл», победитель прошлогоднего турнира, и клуб «Юность-Минск», занявший второе место, автоматически прошли в суперфинал.

Первый раунд 
Матчи первого раунда проходили с 24 по 26 сентября 2010 года в Хаке, Испания. Победитель группы выходил во второй раунд. Первоначально в турнире должен был принять участие клуб «Энергия» (Электренай), не смогла попасть на турнир из-за банкротства авиакомпании.

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Второй раунд 
Матчи второго раунда проходили с 22 по 24 октября 2010 года в Тилбурге (Нидерланды) и Мариборе (Словения). Победители групп вышли в третий раунд.

Группа В 

Время местное (UTC+1).

Группа С 

Время местное (UTC+2).

Третий раунд 
Матчи третьего раунда проходили с 26 по 28 ноября 2010 года в Руане (Франция) и Азиаго (Италия). Победители групп вышли в суперфинал.

Группа D 

Время местное (UTC+1).

Группа Е 

Время местное (UTC+2).

Суперфинал 
Суперфинал проходил с 14 по 16 января 2011 года в Минске, Белоруссия. Во второй раз в своей истории обладателем кубка стал клуб «Юность-Минск».

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки:

Примечания

Ссылки 

 
 
 

2010/11
2010 год в хоккее
2011 год в хоккее